Höscheller oder Höscheler ist der Familienname folgender Personen: 
 Samuel Höscheller (auch Hescheller; 1630–um 1714), Schweizer Stuckateur und Goldschmied
 Johann Höscheler (1638–1689), Schweizer Bildschnitzer; siehe Johann Hescheler

Siehe auch:
 Hescheler